Spinazzola – comune italiano 
Scoglio Spinazzola – scoglio italiano nelle isole Eolie

Persone 
 Alda Levi in Spinazzola – archeologa italiana
 Leonardo Spinazzola – calciatore italiano
 Vittorio Spinazzola – archeologo italiano
 Vittorio Spinazzola – critico letterario e storico della letteratura italiano
 Papa Innocenzo XII – nato Antonio Pignatelli di Spinazzola